Высшие сановники государства — набор высших придворных чинов в некоторых монархических государствах. В частности:

Великобритания 
 Высшие сановники государства (Великобритания) — до сих пор.

Россия 
 Придворные чины Русского царства — до Петра I.
 Придворные чины Российской империи — от Петра I до 1917 года.

Франция 
 Высшие сановники королевского двора Франции — при Старом порядке и Реставрации.
 Высшие коронные чины во Франции — аналогично.
 Великие офицеры империи — при Наполеоне I.